Loban bezeichnet:

 Loban (Fluss), rechter Nebenfluss der Kilmes in der russischen Oblast Kirow
 altostslawisches Wort, siehe Lobow
 Harz des Balsambaums, siehe Guggul

Loban ist der Familienname von:

 Aleh Loban (* 1985), weißrussischer Gewichtheber
 Dsmitryj Loban, weißrussischer Skilangläufer bei den Winter-Paralympics 2010
 Noel Loban, ehemaliger englischer Ringer